Abdallah El-Said – calciatore egiziano, centrocampista
 Ali El-Said – calciatore egiziano, difensore
 Dorri El-Said – nuotatore e pallanuotista egiziano
 Tarek El-Said – ex calciatore egiziano, centrocampista